Командный чемпионат России по спидвею 2014 — двадцать второй розыгрыш турнира.

Участники чемпионата 

СТК "Октябрьский" снялся с Командного чемпионата России из-за отсутствия финансовых средств, так и не проведя ни одной гонки.

19 сентября клуб "Салават" снялся с чемпионата, не проведя, таким образом, гостевую гонку с "Востоком".

Регламент чемпионата 

В 2014 г. встречи чемпионата проводятся по заездной сетке, применявшейся в 2003-2009 гг. В составах команд принимают участие по 6 основных гонщиков и по 2 запасных. Применение джокеров и тактических резервов не предусмотрено.

Составы 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею